Gary Thomson (ur. 1963) – irlandzki kolarz, olimpijczyk
 Gary Thomson (ur. 1977) – szkocki snookerzysta